Шерри Сом (; род. , Огайо) — американская актриса, известная по роли Ванессы Харт, местного репортера в мыльной опере «Любовь и тайны Сансет Бич», а также Кери Рейнолдс в мыльной опере «Одна жизнь, чтобы жить».

Биография 
Шерри Сом родилась 1 октября 1974 года в Дейтоне, Огайо, США в семье отца-афроамериканца и матери-немки. Детство провела в родном штате, где окончила Высшую школу. Ещё в школе она начала изучать драматургию и играть в постановках. В 18 лет она перебралась в Нью-Йорк. Там она продолжила учёбу по специальности «психология», подписала контракт с одним из модельных агентств, снимаясь для каталогов и журналов. Карьера модели пересекалась с карьерой актрисы — первые шаги Сом делала, снимаясь в музыкальных клипах, и в эпизодах фильмов. Так, к примеру, в 1993 году она получила небольшую роль в мелодраме «Непристойное предложение», хотя в титрах к фильму не значилась.

В 1997 году Сом попала на пробы в мыльную оперу «Любовь и тайны Сансет Бич». Там она познакомилась с Тимоти Адамсом, своим будущим коллегой по съемочной площадке. Выяснилось, что они живут практически по соседству, имеют несколько общих друзей, оба работают моделями, но прежде никогда не встречали друг друга. Позже, когда съемки шли полным ходом, дружба двух актёров переросла в нечто большее — пара начала встречаться. Сом получила роль Ванессы, начинающего и порой агрессивного репортера местной газеты. Тимоти Адамс получил роль Кейси, местного пляжного спасателя. Совместные сцены между их героями были редкими, и позже Шерри признавалась, что с удовольствием бы поменялась ролью с актрисой Келли Ху, чей персонаж был более близок к герою Адамса по сюжету.

В 2001 году на съемках мыльной оперы «Одна жизнь, чтобы жить» Сом познакомилась с коллегой по цеху — актёром Камаром Де Лос Рейс, пуэрториканцом по происхождению, за которого вскоре вышла замуж. Сом — частый гость сериалов, среди которых «Закон и порядок: Преступное намерение», «Место преступления: Майами», «Сплетница», «Герои», «Мемфис Бит», «Обмани меня», «Следствие по телу» и другие.

Сом играет главную роль в сериале «Фостеры», рассказывающем об однополой паре и их детях, в 2013 году.

Личная жизнь 
С 26 мая 2007 года Шерри замужем за актёром  (род.1966). У супругов есть сыновья-близнецы — Джон Рубен де лос Рейес и Майкл Луис де лос Рейес (род.13.05.2014).

Фильмография

Номинации 
 1999 год — номинация Дневная премия «Эмми» в категории «Лучшая начинающая актриса второго плана в драматическом телесериале» «Любовь и тайны Сансет Бич»
 2002 год — номинация Дневная премия «Эмми», специальная премия фанатов Fan Award в категории «Лучшая пара в телевизионном сериале» за роль в сериале «Одну жизнь прожить» совместно с Камаром Де Лос Рейс

Примечания

Ссылки 
 Биография Шерри Сом

Актрисы телевидения США